Aigaleo, een gemeente in de Griekse periferie Attika
 Egaleo FC, een voetbalclub uit deze gemeente
 AO Aigaleo, een basketbalclub uit deze gemeente
 Aigaleo (berg), een berg op het Griekse schiereiland Attika